Jurczyce – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina
 Jurczyce – przysiółek wsi Wszemiłowice w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Jurczyce – część wsi Stara Kraśnica w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Świerzawa